Dmitrijewskaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Dmitrijewskaja (Archangelsk, Krasnoborski), Dorf in der Oblast Archangelsk, Krasnoborski rajon
 Dmitrijewskaja (Archangelsk, Schenkurski), Dorf in der Oblast Archangelsk, Schenkurski rajon
 Dmitrijewskaja (Archangelsk, Werchnetojemski), Dorf in der Oblast Archangelsk, Werchnetojemski rajon
 Dmitrijewskaja (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Dmitrijewskaja (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar
 Dmitrijewskaja (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda